apeiron – pojęcie filozoficzne
 Apeiron – wydawnictwo prezentujące alternatywne teorie fizyki
 Apeiron – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie